Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1961.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 8. bis 16. August 1961, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XV. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1961)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1961